Das Generali Ladies Linz 2012 war ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2012 und fand zeitgleich mit dem HP Japan Women’s Open Tennis 2012 in Osaka vom 8. bis zum 14. Oktober statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Marina Eraković / Jelena Wesnina im Doppel. Siegerin im Einzel wurde die topgesetzte Weltranglistenerste Wiktoryja Asaranka, die sich im Finale gegen Julia Görges mit 6:3, 6:4 durchsetzte. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke das Endspiel gegen Julia Görges / Barbora Záhlavová-Strýcová ebenfalls mit 6:3 und 6:4.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Ladies Linz 2012 fand vom 6. bis zum 8. Oktober statt. Ausgespielt wurden vier Plätze und drei Lucky Loser für die Teilnahme am Hauptfeld.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
2012